Oeleu steht für:
 Oeleo, ein osttimoresisches Dorf und Suco in der Gemeinde Bobonaro
 Oeleu (Kolbano), Dorf im indonesischen Distrikt Kolbano in Westtimor
 Oeleu (Toianas), Dorf im indonesischen Distrikt Toianas in Westtimor